El Torneig de Sydney 2022, també anomenat Sydney Tennis Classic 2022, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als ATP 250 en categoria masculina i als WTA 500 en categoria femenina. La 53a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 15 de gener del 2022 al Sydney Olympic Park Tennis Centre de Sydney, Austràlia.

La tennista catalana Paula Badosa va guanyar el tercer títol del seu palmarès en tres finals disputades.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022